La 1. Bundesliga 2011-2012 si è svolta dal 14 ottobre 2011 al 14 aprile 2012: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la nona volta, la seconda consecutiva, allo Schweriner Sportclub.

Regolamento 
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le quattordici squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 26 giornate. Al termine della regular season, le prime otto classificate hanno partecipato ai play-off scudetto; le ultime due sono retrocesse in 2. Bundesliga.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Risultati

Verdetti
  Campione di Germania 2011-12 e qualificata alla Champions League 2012-13.
  qualificata alla Champions League 2012-13.
  qualificata alla Coppa CEV 2012-13.
  e  qualificate alla Challenge Cup 2012-13.
  e  retrocesse in 2. Bundesliga 2012-13.

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2011
Pallavolo nel 2012
 2011-2012